Lansford può riferirsi a due località degli Stati Uniti:

Lansford (Dakota del Nord)
Lansford (Pennsylvania)